Melchior Lotter der Ältere (Melchior Lotter il Vecchio, detto anche Melchior Lotther; 1470-1549), editore e stampatore tedesco
 Melchior Lotter der Jüngere (Melchior Lotter il Giovane; ca. 1490 – ca. 1542), editore della Riforma protestante, figlio del precedente

Pagine correlate 

Lotter